Scopaeus — род стафилинид из подсемейства Paederinae.

Описание 
Верхняя губа посередине с четырьмя зубчиками. Вершины средних и задних голеней срезаны косо. Голова чуть шире переднеспинки, её задний край закруглён.

Систематика 
К роду относятся:
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид:

Примечания 

Paederinae
Роды жесткокрылых